Cattedrale di San Floriano (Vaduz)
Cattedrale di San Floriano (Varsavia)